Черемошня — название географических объектов.

Населённые пункты

Беларусь 
 Черемошня — деревня в Мозырском районе Гомельской области.

Россия 
 Черемошня — деревня в Юхновском районе Калужской области.
 Черемошня — деревня в Зарайском районе Московской области.

Украина 
 Черемошня — село в Золочевском районе Львовской области.

Река 
 Черемошня — река в Тверской области России, приток Волги.